Arbre bouteille est le nom vernaculaire donné en français à plusieurs arbres appartenant à des familles, genres et espèces différents dont le tronc renflé évoque une bouteille.

Liste d'espèces appelées « arbre bouteille » 
 Plusieurs espèces du genre Adansonia, dont le Baobab africain (Adansonia digitata)  (famille des Bombacaceae), arbre bouteille ou arbre à palabres ;
 Beaucarnea recurvata (famille des Ruscaceae), arbre bouteille ou pied d'éléphant ;
 Brachychiton rupestris (famille des Sterculiaceae), arbre bouteille d'Australie ;
 Ceiba speciosa (famille des Bombacaceae), arbre bouteille d'Amérique du Sud ;
 Hyophorbe verschaffeltii (famille des Arecaceae), arbre bouteille ou palmier bouteille ;
 Pachypodium lealii (famille des Apocynaceae), arbre bouteille.

Voir aussi 
 
 

Flore (nom vernaculaire)
Nom de plante ambigu